Der Berkeley Tennis Club Women’s $60.000 Challenge 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Berkeley. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 27. September bis 3. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Berkeley Tennis Club Women’s $60.000 Challenge 2021 fand am 27. und 28. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Berkeley